Anyck Béraud est une journaliste canadienne correspondante en Europe pour la télévision de Radio-Canada.

Formation

Elle est titulaire d'un baccalauréat ès arts, spécialisation communications de l'université d'Ottawa.

Elle est aussi titulaire d'une maîtrise en éducation physique à cette même université. 

C'est à cette époque qu'elle fait ses premiers pas en journalisme pour les hebdomadaires The Fulcrum et La Rotonde, ainsi que pour la radio communautaire CFUO.

Carrière et événements d'envergure 

Employée de Radio-Canada depuis 1989

Les attentats du 11 septembre 2001

Explosion de la navette Columbia 2003

Correspondante aux États-Unis 2004-2007

Ouragan Katrina

Procès Mississippi Burning

...

Correspondante au Proche-Orient 2007-2010

Durant ces trois années, Anyck Béraud occupe le poste de correspondante au Proche-Orient Pour la radio de Radio-Canada, basée à Jérusalem. Elle couvre l'actualité de plusieurs pays et régions tels que : Yémen, Pakistan, Liban, Jordanie, Égypte, Israël, Cisjordanie, Gaza. Elle commente aussi régulièrement l'actualité à la télévision de Radio-Canada.

Correspondante en Europe de 2010 à aujourd'hui

Montée de l'extrême-droite en Suède, aux Pays-Bas et en Allemagne

La crise de la zone euro en Irlande, au Portugal et en Espagne

Correspondante de Radio-Canada en Asie depuis 2016

Références

Journaliste canadienne
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)
Journaliste canadien du XXe siècle
Journaliste canadien du XXIe siècle
Journaliste de télévision canadien